Georg hace referencia a:
 Georg Cantor, matemático alemán;
 Georg Christoph Lichtenberg, científico y escritor alemán;
 Georg Forster, naturalista y etnólogo alemán;
 Georg Friedrich Händel , compositor inglés (nacido en Alemania);
 Georg Ludwig Jochum, director de orquesta alemán;
 Georg Philipp Telemann, compositor barroco alemán;
 Georg Simon Ohm, físico alemán;
 Georg Steller, botánico, médico, ornitólogo y explorador alemán;
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán;
 Heinrich Georg Bronn, geólogo y paleontólogo alemán.